Парк Машиностроителей:

Россия 
 Парк Машиностроителей — парк в Орске.

Украина 
 Парк Машиностроителей — парк в Харькове.